Grenzfall oder Grenzfälle steht für:

Grenzsituation

Medien:
Grenzfall (Zeitschrift), politische Untergrundzeitschrift der DDR-Opposition

Titel:
Grenzfälle – Es geschah übermorgen
Tatort: Grenzfall, TV-Krimi